Astyanacinus är ett släkte av fiskar. Astyanacinus ingår i familjen Characidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Laxkarpar
Astyanacinus